«Бегущий человек» (, 1982) — фантастический роман c элементами триллера Стивена Кинга (под псевдонимом Ричард Бахман).

Основную идею и сюжет для своего романа Стивен Кинг взял у Роберта Шекли — из повести «Премия за риск» (, 1958).

Сюжет 
В будущем Америка оказывается в состоянии крайней степени социального расслоения (разделилась даже валюта — на «старые и новые баксы») и деградации социальных интересов. Одним из главных развлечений являются жестокие телеигры, в огромном количестве транслируемые по общедоступному и бесплатному телевидению. Участниками этих игр вынуждены становиться жители трущоб, не имеющие денег даже на первоочередные нужды.

Главный герой романа — житель трущобного района Бен Ричардс решает стать участником телеигр, чтобы раздобыть денег на лечение для своей больной полуторагодовалой дочери. Он принимает участие в одном из самых популярных телешоу под названием «Бегущий человек». Участник игры должен в течение месяца скрываться любыми способами от постоянно преследующих его профессиональных убийц, при этом дважды в сутки отправляя организаторам шоу видеозаписи о себе. За информацию о его местонахождении любому гражданину полагается солидная награда. Если в течение месяца игрок всё же не будет убит, он получает суперприз.

На момент действия романа победителей у этого шоу за всё время его существования ещё не было. И по признанию организаторов, богатых зрителей привлекает именно тот факт, что ненавистного им жителя трущоб ловят и убивают, но Бен Ричардс вынужден использовать даже такой ничтожный шанс.

Бегая от убийц по всей стране, Ричардс знакомится с обитателями подполья и узнаёт многие скрываемые правительством факты, но не может донести их до широкой общественности. Между тем кольцо «охотников» сжимается. Роман заканчивается на том, что Ричардсу и взятой им в заложники женщине предоставляют самолёт, на котором он узнает, что его жена и дочь мертвы. На борту самолёта Ричардс убивает пилотов и охотника, который являлся «страховкой», но сам получает пулю в живот, после чего направляет самолёт в здание, где делают шоу «Бегущий человек». Ричардс погибает, здание взрывается, хозяин шоу гибнет. Для шоу «Бегущий человек» наступает конец. Заложницу Ричардс выбросил с самолёта, надев на неё спасательный парашют, но её судьба в романе не описана.

Экранизации 
В 1987 году на экраны вышел фильм «Бегущий человек» (в главной роли — Арнольд Шварценеггер). Однако эта экранизация весьма далека от сюжета романа и фактически является «фильмом по мотивам произведения», или даже ремейком фильма Ива Буассе «Цена риска», снятого в 1983 году по повести Р. Шекли.
Идея о подставной видеосъёмке гибели главного героя была взята из фильма Франсуа Трюффо по повести Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту».

В оригинальном сюжете романа гражданское общество США изображено не самым достойным, подчёркивается острое социальное неравенство, а главное — отсутствует традиционный для голливудского кино «хэппи-энд» (благополучная развязка сюжета). Потому фильм всего лишь заимствует из романа идею телешоу с охотой на людей и имя главного героя, причём правила шоу также изменены.

Ссылки 

 Роман на сайте издательства АСТ
 информация в Лаборатории фантастики
 Роман(англ.) на сайте Stephen King

Примечания 

Романы Стивена Кинга
Романы 1982 года
Романы Ричарда Бахмана